Valley View désigne :

 Valley View, un village situé dans l'Ohio ;
 Valley View, une ville située au Texas ;

Voir aussi 

 Valleyview

Homonymie de localités aux États-Unis